Stabat Mater (Alessandro Scarlatti)
 Stabat Mater (Domenico Scarlatti)